Ми́лан Илия Га́лич (; 8 марта 1938, Зренянин — 13 сентября 2014, Белград) — югославский футболист, нападающий. Участник чемпионата Европы 1960 года, Олимпиады 1960 года и чемпионата мира 1962 года.

Футбольная карьера 
Воспитанник молодёжной команды «Пролетер» из своего родного города Зренянин. С 1958 по 1966 год выступал за белградский «Партизан», в составе которого четырежды становился чемпионом Югославии (в сезоне 1960/61, 1961/62, 1962/63 и 1963/64) и играл в финале Кубка европейских чемпионов 1966. В 1966 году Милан перешёл в льежский «Стандард», за который играл до 1970 года. В составе «Стандарда» дважды становился чемпионом Бельгии (в сезоне 1968/69 и 1969/70) и один раз обладателем Кубка Бельгии (в 1967 году). В 1970 году Галич перешёл в французский «Реймс», за который выступал до завершения своей спортивной карьеры в 1973 году.

Карьера в сборной 
В сборной Югославии дебютировал 31 мая 1959 года в матче против Болгарии и забил гол. Забил гол в финале ЧЕ 1960 в матче против СССР, но сборная Югославии уступила со счётом 1:2 и таким образом стала серебряным призёром. На Олимпиаде 1960 года Галич провёл все пять матчей, забил 7 мячей и стал олимпийским чемпионом. На ЧМ 1962 вместе со сборной занял 4-е место. Всего за сборную провёл 51 матч и забил 37 мячей. По количеству голов за Югославию Милан занимает второе место после Степана Бобека.

Достижения 
 «Партизан»
 Чемпион Югославии (4): 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64
 Финалист Кубка европейских чемпионов (1): 1965/66

 «Стандард»
 Чемпион Бельгии (2): 1968/69, 1969/70
 Обладатель Кубка Бельгии (1): 1967

 В сборной
 Серебряный призёр ЧЕ 1960
 Олимпийский чемпион Олимпиады 1960 года

 Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1960 (2 гола)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Олимпийские чемпионы от Югославии
Олимпийские чемпионы по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Игроки ФК «Пролетер» Зренянин
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Реймс»